Daniel McCarty ist der Name folgender Personen:

* Daniel J. McCarty (* 1928), US-amerikanischer Mediziner
 Daniel T. McCarty (1912–1953), US-amerikanischer Politiker